Videotelefonie bzw. Videotelefon bezeichnet:
 im Allgemeinen ein System zur Videokonferenz
 ein anderer Begriff für Bildtelefonie